Opaciteit en opaak  verwijzen naar iets ondoorzichtigs. Meer specifiek heeft dit betrekking op:
 een eigenschap van materiaal; zie Opaciteit
 een verschijnsel in de fonologie; zie Opaciteit (fonologie)
 een verschijnsel in de referentietheorie; zie Opake context